Альфа Блонди (), настоящее имя Сейду Коне (), ивуарийский певец и композитор музыки регги. Родился 1 января 1953 года в Димбокро, (Кот-д'Ивуар).

Сочиняет и исполняет песни на французском и английском языках, а также на африканском наречии диула.

Биография 

На сегодняшний день Альфа Блонди наверное, самый известный африканский музыкант. Его песни покорили сердца миллионов слушателей по всему миру своим необычайным мелодизмом и неподдельной искренностью исполнения. Многие критики считают его основателем уникального стиля — afro-reggae, сочетающего в себе элементы ямайского регги с традиционными африканскими ритмами.

Сведения о биографии Альфа Блонди ничтожно скудны и противоречивы. Известно, что настоящее его имя Seydou, родился он 1 января 1953 года в г. Димбокро (Кот’д Ивуар), а кличку Блонди (от слова-бандит) дала ему его бабушка. Ещё в детстве Альфа Блонди начал увлекаться идеями растафарианства, что вызывало беспокойство его родственников. Говорят, что это даже стало причиной помещения юного Блонди в психиатрическую больницу.
Окончив школу Alpha Blondy поступил в университет, откуда вскоре был изгнан. Вновь начинать образование он поехал в Либерию, а после перебрался в США. В Нью-Йорке он случайно попал на концерт Burning Spear, где впервые услышал музыку регги. Этот день изменил всю дальнейшую жизнь Альфа Блонди. Он начал петь с различными музыкантами, а вскоре ему поступили предложения о сотрудничестве сразу от нескольких ямайских групп.

Альфа Блонди, впрочем, предпочёл вернуться на родину и приступить к сольной карьере. Его первый сингл назывался «Brigadier Sabari», после выхода которого Альфа Блонди, буквально, проснулся знаменитым. Вскоре вышел и первый альбом певца — «Jah Glory», записанный совместно с оркестром телевидения Кот’д Ивуара. Красивые, мелодичные песни, повествующие о реальной жизни африканской молодёжи, моментально сделали Альфа Блонди культовой фигурой не только в Кот’д Ивуаре, но и во многих других странах Африки. Однако на родине певца начались проблемы: цензура, политические репрессии, жестокость полиции и социальное непостоянство — вот политические реалии Кот’д Ивуара начала восьмидесятых. В какой-то момент для Альфа Блонди оставаться в стране становится просто небезопасным и он принимает решение ехать в Европу.
В 1984 году Альфа Блонди прибывает в Париж, где начинается новый виток его музыкальной карьеры. Первый вышедший в Европе альбом назывался «Cockody Rock». За ним последовала целая серия великолепных записей. В 1985 году выходит альбом «Apartheid Is Nazism», тематика песен которого вполне понятна из названия, а 1986 году, вместе с музыкантами The Wailers, был записан альбом «Jerusalem». Заглавная песня с этого альбома стала, пожалуй, самой известной песней Альфа Блонди, а сам альбом многие из поклонников певца считают лучшим в его дискографии.

В последующие годы Альфа Блонди записал больше 10-ти альбомов и сыграл огромное количество концертов во многих уголках мира. Его песни отличают превосходный «африканский» мелодизм и своеобразные аранжировки, в которых помимо традиционных европейских инструментов активно используются и африканские (джембе, кора и т. д.).
Альфа Блонди, несмотря на традиционное сопоставление музыки регги и растафарианства, считает, что на идеологическую сторону текстов следует смотреть гораздо шире. Он серьёзно занят изучением различных религий и никогда не расстаётся с Библией и Кораном. «Я люблю регги, когда это разумно сделано, когда регги не говорит слишком много о марихуане»,- сказал он в одном из своих интервью.
К настоящему времени Альфа Блонди является одним из самых уважаемых регги-музыкантом, концерты которого собирают стадионы восторженных поклонников, а пластинки расходятся миллионными тиражами.
Но, тем не менее, в России Альфа Блонди не имеет такого же успеха. Исключение составляет небольшой фан-клуба певца в г. Ярославле.
Интересные факты

Дискография 

 RASTA POUE 1982,
 COCODY ROCK 1984,
 APARTHEID IS NAZISM 1985,
 JERUSALEM 1986,
 REVOLUTION 1987,
 THE PROPHETS 1989,
 S.O.S GUERRES TRIBALES 1990,
 MASADA 1992,
 LIVE AU ZENITH 1992,
 DIEU 1994,
 THE BEST OF ALPHA BLONDY 1996,
 GRAND BASSAM ZION ROCK 1996,
 YITZHAK RABIN 1998,
 ELOHIM 2000,
 PARIS BERCY 2001,
 MERCI 2002,
 Jah Victory 2007,
 Jah Glory 2010,
 Vision 2011

Примечания

Ссылки